Reischle ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Reischle (1898–1983), deutscher Politiker (NSDAP), Volkswirt und SS-Führer
 Josef Reischle (1857–1925), deutscher Maschinenbauingenieur
 Matthias Reischle (1813–1897), deutscher Wirtschaftspädagoge
 Max Reischle (1858–1905), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Reischl